Список всех описанных видов пауков семейства Cyrtaucheniidae на 21 ноября 2013 года.

Acontius
Acontius Karsch, 1879
 Acontius aculeatus (Simon, 1903) — Экваториальная Гвинея
 Acontius africanus (Simon, 1889) — Западная Африка, Конго
 Acontius australis (Simon, 1886) — Аргентина
 Acontius hartmanni Karsch, 1879 — Западная Африка
 Acontius humiliceps (Simon, 1907) — Биоко
 Acontius lamottei (Dresco, 1972) — Кот-д’Ивуар
 Acontius lawrencei (Roewer, 1953) — Конго
 Acontius lesserti (Roewer, 1953) — Конго
 Acontius machadoi (Lessert, 1938) — Конго
 Acontius stercoricola (Denis, 1955) — Гвинея

Ancylotrypa
Ancylotrypa Simon, 1889
 Ancylotrypa angulata Roewer, 1953 — Конго
 Ancylotrypa atra Strand, 1906 — Эфиопия, Кения
 Ancylotrypa barbertoni (Hewitt, 1913) — Южная Африка
 Ancylotrypa bicornuta Strand, 1906 — Южная Африка
 Ancylotrypa brevicornis (Hewitt, 1919) — Южная Африка
 Ancylotrypa brevipalpis (Hewitt, 1916) — Южная Африка
 Ancylotrypa brevipes (Karsch, 1879) — Западная Африка
 Ancylotrypa breyeri (Hewitt, 1919) — Южная Африка
 Ancylotrypa bulcocki (Hewitt, 1916) — Южная Африка
 Ancylotrypa coloniae (Pocock, 1902) — Южная Африка
 Ancylotrypa cornuta Purcell, 1904 — Южная Африка
 Ancylotrypa decorata (Lessert, 1938) — Конго
 Ancylotrypa dentata (Purcell, 1903) — Южная Африка
 Ancylotrypa dreyeri (Hewitt, 1915) — Южная Африка
 Ancylotrypa elongata Purcell, 1908 — Намибия
 Ancylotrypa fasciata Fage, 1936 — Кения
 Ancylotrypa flaviceps (Pocock, 1898) — Восточная Африка
 Ancylotrypa flavidofusula (Hewitt, 1915) — Южная Африка
 Ancylotrypa fodiens (Thorell, 1899) — Камерун
 Ancylotrypa fossor Simon, 1889 — Центральная Африка
 Ancylotrypa granulata (Hewitt, 1935) — Ботсвана
 Ancylotrypa kankundana Roewer, 1953 — Конго
 Ancylotrypa kateka (Roewer, 1953) — Конго
 Ancylotrypa lateralis (Purcell, 1902) — Южная Африка
 Ancylotrypa magnisigillata (Hewitt, 1914) — Южная Африка
 Ancylotrypa namaquensis (Purcell, 1908) — Южная Африка
 Ancylotrypa nigriceps (Purcell, 1902) — Южная Африка
 Ancylotrypa nuda (Hewitt, 1916) — Южная Африка
 Ancylotrypa nudipes (Hewitt, 1923) — Южная Африка
 Ancylotrypa oneili (Purcell, 1902) — Южная Африка
 Ancylotrypa pallidipes (Purcell, 1904) — Южная Африка
 Ancylotrypa parva (Hewitt, 1916) — Южная Африка
 Ancylotrypa pretoriae (Hewitt, 1913) — Южная Африка
 Ancylotrypa pusilla Purcell, 1903 — Южная Африка
 Ancylotrypa rufescens (Hewitt, 1916) — Южная Африка
 Ancylotrypa schultzei (Purcell, 1908) — Намибия
 Ancylotrypa sororum (Hewitt, 1916) — Южная Африка
 Ancylotrypa spinosa Simon, 1889 — Южная Африка
 Ancylotrypa tookei (Hewitt, 1919) — Южная Африка
 Ancylotrypa tuckeri Roewer, 1953 — Конго
 Ancylotrypa vryheidensis (Hewitt, 1915) — Южная Африка
 Ancylotrypa zebra (Simon, 1892) — Южная Африка
 Ancylotrypa zeltneri (Simon, 1904) — Эфиопия
 Ancylotrypa zuluensis (Lawrence, 1937) — Южная Африка

Anemesia
Anemesia Pocock, 1895
 Anemesia birulai (Spassky, 1937) — Туркменистан
 Anemesia incana Zonstein, 2001 — Таджикистан
 Anemesia karatauvi (Andreeva, 1968) — Таджикистан
 Anemesia tubifex (Pocock, 1889) — Афганистан

Angka
Angka Raven & Schwendinger, 1995
 Angka hexops Raven & Schwendinger, 1995 — Таиланд

Bolostromoides
Bolostromoides Schiapelli & Gerschman, 1945
 Bolostromoides summorum Schiapelli & Gerschman, 1945 — Венесуэла

Bolostromus
Bolostromus Ausserer, 1875
 Bolostromus fauna (Simon, 1889) — Венесуэла
 Bolostromus gaujoni (Simon, 1889) — Эквадор
 Bolostromus holguinensis Rudloff, 1996 — Куба
 Bolostromus insularis (Simon, 1891) — Сент-Винсент
 Bolostromus panamanus (Petrunkevitch, 1925) — Панама
 Bolostromus pulchripes (Simon, 1889) — Венесуэла
 Bolostromus riveti Simon, 1903 — Эквадор
 Bolostromus suspectus O. P.-Cambridge, 1911 — Уганда
 Bolostromus venustus Ausserer, 1875 — Колумбия

Cyrtauchenius
Cyrtauchenius Thorell, 1869
 Cyrtauchenius artifex (Simon, 1889) — Алжир
 Cyrtauchenius bedeli Simon, 1881 — Алжир
 Cyrtauchenius bicolor (Simon, 1889) — Алжир
 Cyrtauchenius castaneiceps (Simon, 1889) — Алжир
 Cyrtauchenius dayensis Simon, 1881 — Алжир
 Cyrtauchenius doleschalli Ausserer, 1871 — Италия, Сицилия, Крит
 Cyrtauchenius inops (Simon, 1889) — Алжир
 Cyrtauchenius latastei Simon, 1881 — Алжир
 Cyrtauchenius longipalpus (Denis, 1945) — Алжир
 Cyrtauchenius luridus Simon, 1881 — Алжир
 Cyrtauchenius maculatus (Simon, 1889) — Алжир
 Cyrtauchenius obscurus Ausserer, 1871 — Сицилия
 Cyrtauchenius structor (Simon, 1889) — Алжир
 Cyrtauchenius talpa Simon, 1891 — США
 Cyrtauchenius terricola (Lucas, 1846) — Алжир
 Cyrtauchenius vittatus Simon, 1881 — Алжир
 Cyrtauchenius walckenaeri (Lucas, 1846) — Средиземноморье

Fufius
Fufius Simon, 1888
 Fufius albovittatus (Simon, 1891) — Бразилия
 Fufius annulipes (Mello-Leitao, 1941) — Колумбия
 Fufius antillensis (F. O. P.-Cambridge, 1898) — Тринидад
 Fufius atramentarius Simon, 1888 — Центральная Америка
 Fufius auricomus (Simon, 1891) — Бразилия
 Fufius candango Ortega et al., 2013 — Бразилия
 Fufius ecuadorensis (Simon, 1892) — Эквадор
 Fufius funebris Vellard, 1924 — Бразилия
 Fufius jalapensis Ortega et al., 2013 — Бразилия
 Fufius lanicius (Simon, 1892) — Боливия
 Fufius lucasae Guadanucci & Indicatti, 2004 — Бразилия
 Fufius minusculus Ortega et al., 2013 — Бразилия
 Fufius striatipes (Drolshagen & Backstam, 2009) — Бразилия

Homostola
Homostola Simon, 1892
 Homostola abernethyi (Purcell, 1903) — Южная Африка
 Homostola pardalina (Hewitt, 1913) — Южная Африка
 Homostola reticulata (Purcell, 1902) — Южная Африка
 Homostola vulpecula Simon, 1892 — Южная Африка
 Homostola zebrina Purcell, 1902 — Южная Африка

Rhytidicolus
Rhytidicolus Simon, 1889
 Rhytidicolus structor Simon, 1889 — Венесуэла

Примечания
  (2014): The world spider catalog, version 14.5. American Museum of Natural History. 

C